Die Liste der Bodendenkmale in Beelitz enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Beelitz und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Beelitz aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Beelitz
Beelitz